Кра́сная пло́щадь — главная площадь города Москвы. Также данное название имеют следующие объекты:

Топонимы

Площади 

 Красная площадь — Выборг
 Красная площадь — Елец
 Красная площадь — Ижевск
 Красная площадь — Курск
 Красная площадь — Луганск
 Красная площадь — Новозыбков
 Красная площадь — Переславль-Залесский
 Красная площадь — Рыбинск
 Красная площадь — Сарапул
 Красная площадь — Солигалич
 Красная площадь — Сумы
 Красная площадь — Таганрог
 Красная площадь — Тобольск
 Красная площадь — Чебоксары
 Красная площадь — Чернигов
 Красная площадь — Шлиссельбург
 Красная площадь — Ярославль

Улицы 
 улица Красная площадь — Пермь
 улица Красная площадь — Красноярск
 улица Красная площадь — посёлок Сарана, Свердловская область
 улица Красная площадь — Узда
 улица Красная площадь — город Грязи, Липецкая область

Бывшие названия 
 название площади Александра Невского в Санкт-Петербурге в 1923—1952 годах.
 название площади Астаны в Алма-Ате.
 название площади Карла Маркса в Брянске до Октябрьской революции.
 название площади Фокина в Брянске в середине XX века.
 название Комсомольской площади в Великом Устюге в 1918—1923 годах.
 название Контрактовой площади до 1990 г. в Киеве.
 название Соборной площади в Полтаве в 1925—1999 годах.
 название Троицкой площади в Днепре.

Художественные произведения 
 «Красная площадь. Два рассказа о рабоче-крестьянской армии» — кинофильм В. Ордынского
 «Красная площадь» — роман Эдуарда Тополя
 «Красная площадь» — телесериал по роману Эдуарда Тополя.

Прочее 
 Красная Площадь — один из самых крупных торгово-развлекательных комплексов в городе Краснодаре.
 «Красная площадь» — книжный фестиваль, проходящий на Красной площади в Москве.

См. также 
 Красная Площадь
 Красная улица
 Красный мост
 Красный Остров
 Красный переулок
 Красный проспект